Влади́мир Ду́ров: Дуров, Владимир Алексеевич (1950—2020) — советский и российский физикохимик.
 Дуров, Владимир Григорьевич (1909—1972) — советский и российский артист цирка, дрессировщик.
 Дуров, Владимир Леонидович (1863—1934) — русский цирковой артист, дрессировщик.